Domenico Leccisi (1920-2008) – giornalista, sindacalista e politico italiano
 Ivano Leccisi (1957) – politico e avvocato italiano, figlio di Pino
 Pino Leccisi (1931-1998) – politico e avvocato italiano, padre di Ivano